Принцесса на горошине () — сказка 1835 года Ханса Кристиана Андерсена и несколько художественных работ по ней:

 «Принцесса на горошине» — советский фильм 1976 года.
  — американский мультфильм 2002 года.
 «Принцесса на горошине» — музыкальный спектакль Г. Васильева и А. Иващенко.

См. также 
 «Принцесса на бобах» — российско-украинский фильм 1997 года.